Грабов — многозначный термин: фамилия, топоним и т.д.

Известные носители 
 Грабов, Вильгельм (1802—1874) — прусский политический деятель.

Топоним

Белоруссия 
 Грабов — деревня в Петриковском районе Гомельской области.
 Грабов — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.

Германия 
 Грабов — город в Мекленбурге, Передняя Померания.
 Грабов — деревня в земле Саксония-Анхальт, в районе Йерихов.

Украина 
 Грабов — село в Рожнятовском районе Ивано-Франковской области.
 Грабов — село в Оржицком районе Полтавской области.
 Грабов — село в Ровненском районе Ровненской области.
 Грабов — село в Ичнянском районе Черниговской области.
 Грабов — село в Репкинском районе Черниговской области.

Другое 
 Грабов — артистический псевдоним Российского Татарского артиста Зулькорнея Байкина (1888—1936).

См. также 
 Грабов-Белов